Madame Bovary kan syfta på:

 Madame Bovary (roman) – en roman från 1857 skriven av Gustave Flaubert
 Madame Bovary (film, 1933) – en film från 1933 regisserad av Jean Renoir
 Madame Bovary (film, 1949) – en film från 1949 regisserad av Vincente Minnelli
 Madame Bovary (film, 1991) – en film från 1991 regisserad av Claude Chabrol
 Madame Bovary (film, 2000) – en film från 2000 regisserad av Tim Fywell
 Madame Bovary (film, 2014) – en film från 2014 regisserad av Sophie Barthes
 Madame Bovary (pjäs av Gaston Baty) – en pjäs av Gaston Baty från 1936 baserad på romanen